Lista de comunități din Luxemburg cuprinde localitățile grupate pe cantoane și după numărul de locuitori.

Localități

Legături externe
 Luxembourg gazetteer of villages and towns. Institut grand-ducal 2010. 
 City Population – Info despre nr. loc.
 STATEC  (Statistică)

Luxemburg